Kingstown kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Kingstown (ort i Australien), New South Wales, Uralla,

Irland 

 Kingstown – namnet på en ort i Leinster, Dún Laoghaire-Rathdown från 1821 till 1921, se Dún Laoghaire

Saint Vincent och Grenadinerna 

 Kingstown, huvudstaden, Parish of Saint George,

USA 

 Kingstown, Maryland, Queen Anne's County, 
 Kingstown, North Carolina, Cleveland County, 
North Kingstown, Rhode Island
South Kingstown, Rhode Island

Se även
Kingston

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Saint Vincent och Grenadinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar